Goran Ljubojević (n. 1983), calciatore croato
Ljubomir Ljubojević (n. 1950), scacchista serbo